San Onofre kan syfta på:

Colombia 

 San Onofre (kommun), Sucre, 
 San Onofre, Colombia,

Mexiko 

 San Onofre, Mexiko, ort, Satevó,